Het seizoen 1977/78 van de Nederlandse Eredivisie voetbal was het 22ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald.
PSV werd als eerste club sinds de oprichting van de Eredivisie ongeslagen landskampioen (pas na het binnenhalen van de titel werden er nog twee wedstrijden verloren). Telstar en FC Amsterdam degradeerden.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1977/78